Открытое правительство (также «открытое государство») — это доктрина государственного управления, которая поддерживает право граждан на доступ к документам и действиям государства с целью возможности эффективного общественного контроля за государственным регулированием.
 Открытое правительство (, сокр. OGP) — международная организация, официально учрежденная 20 сентября 2011 года с целью утверждения идеалов открытого государства: развития административного профессионализма, открытого гражданскому контролю.